La Déesse Celte Anna (Dana, Danu, Ana, Anna, Anu, Dôn, Danann, Dinann, Donnan)  était une déesse mère dans la religion gauloise. Elle est d'une certaine façon l'équivalence de Gaïa pour les Grecs. Elle représente la mère des dieux celtes et en même temps la mère des humains.

Développements 
Elle donne son nom à la grand tribu de la mythologie celte, Tuatha Dé Danann. 

Le culte, très vivace dans l'ouest, se retrouve ensuite dans le culte chrétien à Sainte Anne.

Toujours présente dans les esprits, elle est la Sainte Patronne du pays Celte de Bretagne (Breizh/ Bertaïgn).

Voir aussi

Articles connexes 
 Religion des Celtes
 Dana (déesse)
 
 Liste des divinités celtiques
 Morgause ou "Anna", personnage de la légende arthurienne
 Anne (mère de Marie), Anne (mère de Samuel) : Hanna(h) (hébreu חַנָּה « grâce / faveur » ; alt. : channah ; latin, Anna)

Notes et références 

Déesse celtique gauloise